JBS steht als Abkürzung für:

 JBS S. A., ein brasilianisch/US-amerikanischer Fleischkonzern
 John Birch Society, eine rechtsgerichtete US-amerikanische Organisation
 J. Bagshaw & Sons, ein britisches Cyclecar (1913–1915)
 Java Bootable System, siehe JNode
 Lycée Jean Baptiste Say, Paris
 den IATA-Code für den Flughafen von Pleasanton (Camp Parks Heliport), Kalifornien, USA

JBS